En France, plusieurs chapelles sont nommées « chapelle des Pénitents gris ».

France

Occitanie 
 Gard :
 Chapelle des Pénitents gris, Aigues-Mortes
 Chapelle de Pénitents gris, Villeneuve-lès-Avignon

 Haute-Garonne :
 Chapelle des Pénitents gris ou Saint-Jean-Baptiste, Toulouse.

 Tarn-et-Garonne :
 Chapelle des Pénitents gris, Beaumont-de-Lomagne.

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Alpes-de-Haute-Provence :
 Chapelle des Pénitents gris, Colmars

 Alpes-Maritimes :
 Chapelle des Pénitents gris, Sospel

 Bouches-du-Rhône :
 Chapelle des Pénitents gris, dite chapelle des Bourras, Aix-en-Provence,
 Chapelle des Pénitents gris, Arles
 Chapelle des Pénitents gris, Aubagne
 Chapelle des Pénitents gris, Pélissanne

 Var :
 Chapelle des Pénitents gris, Pierrefeu-du-Var

 Vaucluse :
 Chapelle des Pénitents gris, Avignon
 Chapelle des Pénitents gris, Carpentras

Voir aussi 
 
 
 
 
 Chapelle des Pénitents verts
 Chapelle des Pénitents violets
 Confrérie de pénitents
 Contre-Réforme

~Gris
~PénitentsGris
PénitentsGris